Jacques-Paul Joosten (Venlo, 3 juni 1967) is een Nederlands zanger en tekstschrijver. Hij zingt uitsluitend in het Venloos. In 2014 is Joosten prins carnaval van carnevalsvereniging Jocus in Venlo.

Biografie

Carnaval 
Joosten begint, net als veel andere stadsgenoten, zijn muzikale carrière in de carnavalsmuziek. In het carnavalsseizoen 1994-1995 komt het nummer veur altied eine Venlonaer, dat hij samen met de groep JC Kwadraat zingt, voor het eerst op de cd, die Jocus elk jaar uitbrengt.

Een jaar later neemt JC Kwadraat, o.a. samen met het cabareteske trio Neutjes Rang, in eigen beheer de verzamel-cd Venlose Nieje op. Het viertal zingt daarop het lied 'De vastelaovestrein' .
Daarna begint Joosten als zanger in de groep Blaauw.

Jaren later, in 2005, staat Joosten weer solo op de planken met wederom een carnavalsnummer. Het lied Vrinde, gezongen met Bart Houtermans en Mark Janssen, behaalt een tweede plaats tijdens de liedjesavond van Jocus. Twee jaar later wordt het drietal met het nummer Kôm gangk mei als winnaar uitgeroepen. In 2010 haalt het drietal een plaats in de halve finale van de LVK. Schrijver van de nummers is steevast Frans Pollux.

Blaauw 
De groep Blaauw wordt in 1998 opgericht door bassist Chris Thenu, die later muzikaal leider wordt van de eveneens Venlose band Van Gelder. De band brengt nummers in het Venloos op eigentijdse muziek. In het debuutjaar wordt al direct een CD uitgebracht met de titel Eine zomer met dich. Een single wordt niet uitgebracht. In 1999 werkt de groep mee aan een project om de Venlose tekstschrijver Frans Boermans te eren. Het resultaat van dit project heet Leedjes veur de iëwigheid en bevat uitsluitend nummers van Boermans, vertolkt door diverse Venlose artiesten.

Twee jaar later, in 2001, brengt de groep een nieuwe CD uit met de titel Blaauwdruk. Hiervan wordt een single uitgebracht met de titel Zeven zeeën. Zowel single als CD krijgen niet veel aandacht, en even later besluit de groep na creatieve onenigheid uit elkaar te gaan.

Solo 
Na de breuk met Blaauw besluit Joosten om zich te richten op het schrijven van teksten, van websites tot advertenties, en van toespraken en handleidingen tot gedichten.

In 2011 besluit Joosten om zijn muzikale roots weer op te pakken, en werkt aan een dialect-CD met liedjes van Stef Bos, opnieuw gearrangeerd door Jeroen van den Berg en door Joosten voorzien van Venlose teksten. In 2012 wordt vervolgens de CD Verstild in Stein gepresenteerd en wordt tevens het titelnummer als single uitgebracht. In het nummer brengt Joosten een eerbetoon aan de in 2005 door een tragisch ongeluk overleden componist en pianist Glenn Corneille.

In november 2013 verscheen de eerste editie van een nieuw lokaal magazine, waar Joosten teksten voor schrijft.

Discografie

Carnaval 
Samen met anderen
 1995 Jocus-CD 1994-1995
 1996 Venlose Nieje
 2005 Jocus-CD 2005-2006
 2007 Jocus-CD 2007-2008
 2009 Jocus-CD 2009-2010

Blaauw 
Cd’s
 1998 Eine zomer met dich
 2001 Blaauwdruk
Singles
 2001 Zeven zeeën
Samen met anderen
 1999 Leedjes veur de iëwigheid
 1999 Nach van 't Limburgse Leed

Solo 
Cd’s
 2012 Verstild in Stein
Cd-single
 2012 Verstild in Stein (eerbetoon aan Glenn Corneille)

Externe links 
 Joosten op Streektaalzang.nl
 Officiële website

Nederlands zanger
Nederlands tekstdichter
Muziek in Venlo
Nederlands tekstschrijver